Brand New Heavies (BNH) és un grup britànic d’acid jazz i d’alternative hip-hop, fundat el 1985 a Ealing, als suburbis de Londres. Originalment, un grup instrumental de rare groove, BNH va adquirir gran reputació a l'escena dels clubs londinencs i ben aviat ja van firmar amb Cooltempo en el moment en què l'acid house comença a substituir el rare groove a les sales de música.

Els membres principals del grup són Jan Kincaid, Simon Bartholomew i Andrew Levy.

Brand New Heavies escull el seu nom després de la firma del seu primer contracte d'enregistrament, inspirant-se en la caràtula d'un single de James Brown, on hi ha escrit: "Minister of New Super Heavy Funk".

Sobre tots els àlbums de The Brand New Heavies trobem sempre la seva sigle: un elefant.

Discografia

Enllaços externs 

  Pàgina oficial del grup
  Pàgina no-oficial

Grups de música anglesos